Název Podhora má více míst: 

sídla
 Podhora (Kobyly), část obce Kobyly v okrese Liberec
 Podhora (Mohelnice nad Jizerou), část obce Mohelnice nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav
 Podhora (Teplá), samota u výpusti vodní nádrže Podhora a název příjezdové cesty, ve městě Teplá, místní část Mrázov
 Podhora (Polná), základní sídelní jednotka města Polná v okrese Jihlava

hory a kopce
 Podhora neboli Podhorní vrch, (vrcholy Velká Podhora 847 m n. m. a Malá Podhora 829 m n. m.), nejvyšší vrch Tepelské vrchoviny, mezi Mariánskými Lázněmi a Teplou

jiné
 Vodní nádrž Podhora na řece Teplé u města Teplá
 potok Podhora, jenž pramení u obce Pohora

Podobné názvy 
 Podhorní mlýn
 Podhorní rybník